Специфіка́ція фа́йлу (file specification)

позначення повного шляху доступу до файлу — сукупність імені пристрою, який ідентифікує том, де зберігається файл, шляху до файлу, імені та розширення файлу.
документ, що описує організацію даних всередині файлу — [формат файлу]. 
шаблон (), який позначає один чи декілька файлів для обробки.